Municipio de Centre puede referirse a los siguientes municipios en Estados Unidos:

 Municipio de Centre (condado de St. Joseph, Indiana)
 Municipio de Centre (condado de Marion, Kansas)
 Municipio de Centre (condado de Berks, Pensilvania)
 Municipio de Centre (condado de Perry, Pensilvania)